Les Éditions Combre constituent l’une des grandes éditions musicales françaises depuis 1962. L’acquisition de nombreux fonds (tels que Philippo, Hérelle, Gallet, etc.) ont contribué à l’importance de son catalogue. La maison s’oriente  plus particulièrement vers l’enseignement musical, des collections de pièces instrumentales, de la musique d’ensemble pour tous niveaux. 

Elles font partie des Éditions Henry Lemoine.

De nombreux compositeurs sont édités par les éditions Combre, parmi lesquels on peut citer :  Georges Baz, Alain Bernaud, Marcel Bitsch, Stéphane Blet, Bernard Boetto, Régis Boulier, Roger Boutry, Bernard Brechon, Roger Calmel, Luiza Caloïanu, Marc Carles, Jacques Chailley, René Challan, Philippe Chamouard, Jean-Bernard Collès, Jean-Michel Damase, Michel Del Giudice, Paul Dourson, Marie-Bernadette Dufourcet, Pierre Durand, Christian Eloy, Ferrer Ferran, Philippe Gantchoula, Odette Gartenlaub, Gérard Gasparian, Jean Gauffriau, Anthony Girard, Naji Hakim, Claude-Henry Joubert, Maurice Journeau, Pascal Jugy, Charles Koechlin, Stan Laferriere, Jean Langlais, Jacques Larguèze, Serge Lecussant, Emile Lelouch, Jean-Luc Lepage, Camille Leroy, Roger Lersy, Pierre-Yves Level, Henri Loche, Marc Lys, Michel Lysight, Patrick Mancone, Jean-Louis Mansart, Sylvain Marchal, Pierrette Mari, Max Méreaux, Michel Mériot, Gérard Meunier, Michel Meynaud, Jean-Maurice Mourat, Jérôme Naulais, Olivier Nivet, Denis Parenthoine, Claude Pascal, Jean-Louis Petit, Richard Phillips, Robert Planel, Jean-Pierre Pommier, Michel Prezman, Pascal Proust, Olivier Renault, Jeanine Rueff, Mériadec Rufet, Léonce de Saint Martin, Thomas Daniel Schlee, Avi Schönfeld, Louis Tillet, Pierre Villette.

Label discographique ayant son siège en France
Label de musique classique
Combre
Entreprise fondée en 1962